Bosco Szent János katolikus pap, a Szalézi Társaság megalapítója
 Don Bosco Róma Q.XXIV. kerülete